Roger Williams kan syfta på bland andra:
 
 Roger Williams (född 1948), brittisk politiker
 Roger Williams (1924–2011), amerikansk pianist
 Roger Williams (1603–1683), engelsk teolog